Притворяшка-вор () — вид жесткокрылых насекомых семейства притворяшек.

Длина тела от 2 до 4,3 мм. Самец бурый, самка чёрная с овальными надкрыльями. Переднегрудь густо покрыта волосками, в то время как надкрылья покрыты белыми чешуйками.

Космополит и синантроп. Обитает повсюду в домах в пыли и различных мёртвых тканях животного происхождения. Активен ночью. Питается высохшими остатками растительного и животного происхождения. Относится к вредителям запасов - может селиться в муке, отрубях, зерне. Портит музейные коллекции насекомых и чучела птиц.

Примечания

Ссылки 
 

Животные, описанные в 1758 году
Притворяшки
Животные-космополиты